Southern man (Neil Young) (1970), lied van Neil Young
 Southern Man (1998), Amerikaanse film van regisseur Rick Rosenberg
 Southern man (Nieuw-Zeeland), stereotypering van een blanke heteroseksuele man in het zuiden van Nieuw-Zeeland